Geanakoplos ist der Familienname von:

 Deno John Geanakoplos (1916–2007), griechisch-amerikanischer Byzantinist
 John Geanakoplos (* 1955), US-amerikanischer Ökonom